Кульчинский — фамилия:

 Кульчинский, Владимир Герасимович (1876 — ?) — помощник преподавателя Придворной певческой капеллы, преподаватель Ярославского кадетского корпуса, поэт-любитель. Одно из его стихотворений положено на музыку М. А. Балакиревым.
 Кульчинский, Дмитрий Николаевич (1926—2017) — советский и российский архитектор-реставратор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006), лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1974).
 Кульчинский, Игнатий (1694—1747) — деятель униатской церкви, историк. Доктор теологии.
 
 Кульчинский, Станислав (1895—1975) — польский ботаник и политик, педагог.

См. также 
 Кульчиньский
 Кульчитский
 Кульчицкий